Ummanz (eiland), een eiland bij het Duitse eiland Rügen
 Ummanz (gemeente), een gemeente die gedeeltelijk op bovenstaand eiland en gedeeltelijk op Rügen ligt